Gabriel Beaupré (né le  à Saint-Jean-Chrysostome dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 
En 2008, il commence sa carrière junior avec les Foreurs de Val-d'Or dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011, l'Avalanche du Colorado le sélectionnent au sixième tour en  position.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 || Commandeurs de Lévis || MAAA|| 45|| 2|| 6|| 8|| 52|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2008-2009|| Foreurs de Val-d'Or|| LHJMQ|| 52|| 0|| 3|| 3|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Foreurs de Val d'Or|| LHJMQ|| 56|| 2|| 5|| 7|| 94|| 6|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2010-2011|| Foreurs de Val d'Or|| LHJMQ|| 66|| 3|| 15|| 18|| 73|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2011-2012|| Foreurs de Val d'Or|| LHJMQ|| 62|| 6|| 15|| 21|| 102|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2012-2013 ||Foreurs de Val d'Or|| LHJMQ|| 4 || 0 || 0 || 0 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Cutthroats de Denver ||LCH || 28|| 3|| 5|| 8|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 ||Monsters du lac Érié || LAH || 43|| 1|| 4|| 5|| 67|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 ||Monsters du lac Érié || LAH || 65 || 3 || 5 || 8 || 99 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 ||Monsters du lac Érié || LAH || 35 || 1 || 3 || 4 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 11 || 2 || 5 || 7 || 18 || - ||  -|| - || - || -
|-
| 2015-2016 || Rampage de San Antonio || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 52 || 2 || 5 || 7 || 87 || 15 || 0 || 2 || 2 || 22
|-
| 2016-2017 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 11 || 2 || 0 || 2 || 14 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en novembre 1992
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Cutthroats de Denver
Joueur des Monsters du lac Érié
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Komets de Fort Wayne